Златко Башагич (, 18 декабря 1947 — 25 мая 2016) — югославский и словенский шахматист, международный мастер (1986).

Биография 
Жил в Боснии и Герцеговине. После распада Югославии переехал в Словению.

Участник чемпионатов Югославии 1984 и 1991 / 92 гг.

Бронзовый призёр чемпионата Словении 2000 г. (разделил 2—3 места с Иг. Еленом и уступил ему по дополнительным показателям).

В составе сборной Югославии участник командного чемпионата мира среди студентов 1972 г.

Участник личного чемпионата Европы 2001 г.

Участник ряда сильных по составу международных турниров, в том числе сараевского турнира 1972 г. (в числе участников были экс-чемпион мира Т. В. Петросян, гроссмейстеры П. П. Керес, Л. Сабо, В. Горт, М. Матулович и другие известные шахматисты) Победитель опен-турниров в Зеефельде (1993 г.; 1—3 места) и Бледе (2003 г.; 1—2 места).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступление Златко Башагича в командном чемпионате мира среди студентов 1972 года 
 Выступление Златко Башагича в чемпионате Европы 2001 
 Выступления Златко Башагича в командных чемпионатах Боснии и Герцеговины 
 Выступления Златко Башагича в Кубках европейских клубов 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Боснии и Герцеговины
Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам